Bonnie Doone ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bonnie Doone (Alabama)
 Bonnie Doone (North Carolina)